Coșbuc steht für: